Il doppio del torneo di tennis Kiev Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e Grant Silcock che hanno battuto in finale Kirill Ivanov-Smolensky e Vadim Kucenko 6-1, 7-63.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Grant Silcock (Campioni)
 Irakli Labadze /  Attila Sávolt (semifinali)

 Brandon Coupe /  Kevin Kim (primo turno)
 Ionuț Moldovan /  Jurij Ščukin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 2001